Кубок Кремля 2005 года в женском парном разряде проводится в десятый раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу по результатам квалификации, и ещё две получили специальное приглашение от организаторов.

Пара Анастасия Мыскина / Вера Звонарёва не защищала свой прошлогодний титул, однако обе спортсменки принимали участие в турнире:
 Анастасия (вместе с Флавией Пеннеттой) проиграла уже в первом раунде;
 Вера (вместе с Еленой Лиховцевой) проиграла в полуфинале.

Посев 

  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Финал)
 ' Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)

<ol start="3">
  Светлана Кузнецова /  Алисия Молик ''(Первый раунд)
  Елена Лиховцева /  Вера Звонарёва ''(Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2005